

Sigle 
 Comitato Europeo di Normazione – ente europeo di standardizzazione
 Congresso Eucaristico Nazionale
Centro Editoriale Nazionale – casa editrice romana

Alfabeti
 Cen – runa dell'alfabeto Fuþorc

Astronomia 
 Cen – abbreviazione della costellazione del Centauro

Codici 
 CEN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ciudad Obregón (Messico)
 CEN – codice ISO 3166-2:CM del Centre (Camerun)
 CEN – Capital Export Neutrality

Mineralogia 
 Cen – abbreviazione di clinoenstatite

Note